Schismorhynchus – rodzaj ryb należących do plemienia Myrophini zawierającego się w podrodzinie Myrophinae, tworzącej wraz z podrodziną Ophichthinae rodzinę żmijakowatych – (Ophichthyidae).

Klasyfikacja 
Gatunki zaliczane do tego rodzaju :

 Schismorhynchus labialis

Przypisy 

Żmijakowate